

Carriera

Statistiche
Statistiche aggiornate ad maggio 2012..

Club

Nazionale

Palmarès

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Hockeisti non selezionati dalla National Hockey League